Barge steht für folgende geographischen Objekte:
 Barge (Piemont), Ort in der Provinz Cuneo, Region Piemont, Italien
 Barge, Ortsteil von Detern, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Barge, Ortsteil von Marx (Ostfriesland), Landkreis Wittmund, Niedersachsen
 Barge (Menden), Ortschaft in Menden, Nordrhein-Westfalen
 Barge (Stade), Ortsteil von Stade, Deutschland
 Barge, Bodenerhebung bei Simonswolde

Barge ist der Familienname folgender Personen:
 Gene Barge (* 1926), US-amerikanischer Musiker, Komponist, Produzent und Schauspieler
 Gillian Barge (1940–2003), britische Schauspielerin
 Hans Barge (Hans Varga; 1500–1527), Geschützmeister, zweiter deutscher Weltumsegler
 Hermann Barge (1870–1941), deutscher Lehrer und Kirchenhistoriker
 Johannes Barge (1906–2000), deutscher Oberstleutnant
 Johannes Antonius James Barge (1884–1952), niederländischer Anatom
 Paul Barge (* 1941), französischer Schauspieler
 Wilhelm Barge (1836–1925), deutscher Flötist, Musiklehrer und Freimaurer

Barge steht für:
 Barge (Mythologie), in der griechischen Mythologie eine Geliebte des Herakles
 Leichter (Schiffstyp), Schubleichter, der von einem Motorschiff geschoben wird

Siehe auch:
 Bunkerschiff (auch Bunkerbarge), Schiff, das andere Schiffe mit Treibstoff versorgt
 Bargen
 Barges